Il doppio del torneo di tennis Sacramento Classic 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jim McManus e Jim Osborne che hanno battuto in finale Frew McMillan e Robert Maud 7-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sacramento Classic 1971